Левашо́вское мемориа́льное кла́дбище, известное также под названием «Левашовская пу́стошь» — кладбище в Санкт-Петербурге; бывший специальный расстрельный полигон НКВД — МГБ — КГБ СССР: здесь захоронено около 45 тысяч жертв сталинских репрессий 1937—1953 годов.

Кладбище оставалось секретным объектом КГБ СССР до 1989 года. У входа на кладбище установлен памятник «Молох тоталитаризма» (скульпторы Нина Галицкая, Виталий Гамбаров, архитектор Алексей Леляков; открыт 15 мая 1996 года мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком).
В День памяти жертв политических репрессий городские власти Санкт-Петербурга проводят здесь церемонии возложения венков.

История 

В этой местности располагалось имение графов Левашовых. В районе Осиновая роща сохранилось здание бывшего дворца Левашовых, построенное в последней четверти XVIII века в стиле русского классицизма по проекту архитектора Ивана Старова.

Хоронить казнённых в Ленинграде на кладбище в Левашове начали в середине 1937 года.
Левашово — самое крупное место тайных захоронений жертв сталинских репрессий в Ленинградской области и одно из крупнейших на постсоветском пространстве. Местами тайных захоронений расстрелянных в необозначенных массовых могилах в разное время служили также участки Ржевского артиллерийского полигона у посёлков Старое Ковалёво, Бернгардовка, Токсово, в урочище Койранкангас и городские кладбища Петрограда-Ленинграда.

Кладбище оставалось секретным объектом КГБ до 1989 года и содержалось практически в первоначальном виде. На месте Левашовской пустоши поднялся высокий лес, а проседавшие могилы охранники КГБ подсыпали привозным морским песком.

Расстрелы в соответствии с приказом НКВД № 00447 
31 июля 1937 года приказ наркома внутренних дел Николая Ежова «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и др. антисоветских элементов» был утверждён Политбюро ЦК ВКП(б).

По плану для Ленинградской области, утверждённому в приказе НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года, «тройка НКВД» в составе начальника Управления НКВД по Ленинграду и Ленинградской области Леонида Заковского (председатель), прокурора области Бориса Позерна и 2-го секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) Петра Смородина должна была в течение четырёх месяцев, начиная с 5 августа 1937 года, приговорить к расстрелу . Первоначальная цифра впоследствии неоднократно увеличивалась; например, 31 января 1938 года Политбюро утвердило дополнительное количество подлежащих расстрелу — .

Расстрелы в рамках национальных операций НКВД 
Согласно приказу наркома НКВД № 00439 от 25 июля 1937 года «Об операции по репрессированию германских подданных, подозревавшихся в шпионаже против СССР» предписывалось составлять списки немцев для их последующих расстрелов как «агентов немецкой разведки». Аресты начались 29 июля. С осени операция постепенно стала распространяться на некоторые категории советских немцев и других граждан, обвиняемых в связях с Германией и шпионаже в её пользу. Тогда же для осуждения стал использоваться «альбомный порядок». По «немецкой операции» в течение 1937—1938 годов было осуждено , из которых  — приговорены к расстрелу.

Попасть в «немецкий список» мог любой, имевший, по мнению агентов НКВД, немецкую фамилию, или просто тот, кто был «уличён» в знании немецкого языка.

Список немцев, расстрелянных в Санкт-Петербурге (Ленинграде) в годы «Большого террора» и (предположительно) захороненных на Левашовской пустоши, насчитывает 166 человек. По алфавиту первая в этом списке — уроженка Галиции Амосова Александра Васильевна (1892 — декабрь 1937). Замыкает список уроженец города Бейлана (Германия) Юрих (Новацек) Ганс Вальтерович (1902 — декабрь 1937).

За репрессиями против немцев последовали репрессии против поляков.

По оперативному приказу НКВД СССР № 00485 «О ликвидации польских диверсионно-шпионских групп и организаций ПОВ [Польской военной организации]» (его проект был утверждён Политбюро ЦК ВКП(б) 9 августа) репрессированию подлежали, в частности, «быв. военнопленные польской армии, перебежчики из Польши, политэмигранты и политобменянные из Польши, бывшие члены ППС [Польский Политический Союз] и других польских политических партий». Одновременно предписывалось прекратить освобождение по концу срока из лагерей всех подозреваемых в шпионаже в пользу Польши, дела их передавать Особому совещанию. Наиболее жёстким репрессиям подверглись представители польской общины, работавшие в военно-стратегических отраслях (транспорт, связь, оборонная промышленность, армия, органы безопасности и т. п.), а также польские культурные сообщества. Приказ создавал особый внесудебный орган — «двойку» (Комиссию наркома внутренних дел СССР и Прокурора СССР) и «альбомный» порядок оформления дел (рассмотрение дел производилось заочно, по спискам, сшитым в «альбомы»). Этот механизм применялся при проведении всех «национальных операций». По «польской операции» в течение 1937—1938 годов были осуждены , из которых  — приговорены к расстрелу.
«Польский приказ» был распространён и на Молдавскую АССР в отношении «румынских шпионов». Аресту подлежали в первую очередь перебежчики и эмигранты из Румынии. Вскоре «румынская операция» была распространена на всю территорию Украины, а затем и на другие регионы СССР. Всего в рамках операции были осуждены , из них к расстрелу — .

Приговоры полякам, немцам, латышам, финнам и представителям иных национальностей выносила Комиссия НКВД СССР и прокурора Союза ССР, обычно в составе Ежова и Андрея Вышинского.

Расстрелы по приговорам Военной коллегии Верховного суда СССР 

В 1937—1954 годах на Левашовском полигоне хоронили также расстрелянных по приговорам выездной сессии ВКВС. Одним из последних здесь был захоронен Виктор Абакумов.

Похороненные в Левашове 

Центр «Возвращённые имена» при Российской национальной библиотеке издаёт книгу памяти «Ленинградский мартиролог» со списком граждан, расстрелянных в 1937—1938 годах в Ленинграде и впоследствии реабилитированных. Там же приводятся статистические данные о жертвах.
Самым молодым жертвам государственного террора было 18 лет — юношам (В. Т. Гужеля (т. 3), Г. Н. Змеев (т. 5, с. 76), А. Ф. Мордовин (т. 1), П. П. Нурмонен (т. 1), В. Л. Румянцев (т. 3), И. Е. Стрелков (т. 2), В. И. Тинус (т. 3)), девушке — 19 лет (Н. Ф. Бакаева (т. 4)), а самым пожилым — мужчинам 85 лет (Ф. В. Соловьёв (т. 3), Ф. (Х.) И. Соткоярви (т. 2)), а женщине 79 лет (Н. Е. Александрова (т. 5, с. 18)).

Всего за 1937—1938 годы в Ленинграде были расстреляны 39 488 человек, в том числе в 1937 году — , а в 1938 году — . К 1954 году общее количество похороненных здесь жертв сталинских репрессий достигло 45 тысяч.

По данным Управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на Левашовской пустоши захоронено 19 450 человек (в том числе около 8 тысяч человек в годы «Большого террора»).

На Левашовской пустоши (название «Левашовская пустошь» неофициальное, появилось в 1989 г. в СМИ) были захоронены (документальных подтверждений нет — «На основании предписаний на расстрел и актов о приведении приговоров в исполнение можно выделить имена расстрелянных … Но места погребений в этих документах не указывались»):

 Абакумов, Виктор Семёнович (1908—1954) — начальник СМЕРШа, второй министр государственной безопасности СССР, генерал-полковник
 Акулов, Игорь Александрович — русский католический священномученик
 Бенешевич, Владимир Николаевич — историк
 Бехтерев, Пётр Владимирович — инженер, изобретатель
 Богарнэ, Дарья Евгеньевна — потомок Жозефины Богарне
 Бронштейн, Матвей Петрович — физик
 Вознесенский, Николай Алексеевич — деятель ВКП(б)
 Герасимович, Борис Петрович — директор Пулковской обсерватории
 Гладышев, Николай Кузьмич — участник Гражданской войны, первый директор совхоза «Индустрия» треста «Апатит».
 Добраницкий, Мечислав Михайлович — революционер, директор Публичной библиотеки
 Дубинский, Сергей Антонович — историк и археолог
 Канделябров, Василий Васильевич — священномученик, пресвитер Сенновский, Тихвинский
 Корнилов, Борис Петрович — поэт
 Кузнецов, Алексей Александрович — деятель ВКП(б)
 Лазутин, Пётр Георгиевич — деятель ВКП(б)
 Лившиц, Бенедикт Константинович — поэт
 Лев (Черепанов) — епископ Ставропольский Русской православной церкви (возможно, расстрелян в Лодейнопольском лагере)
 Михельсон, Николай Густавович — авиаконструктор
 Невский, Николай Александрович — языковед
 Олейников, Николай Макарович — поэт и писатель
 Попков, Пётр Сергеевич — деятель ВКП(б)
 Пылаев, Владимир Александрович — священник
 Павлинов, Владимир Алексеевич — священник
 Родионов, Михаил Иванович — деятель ВКП(б)
 Стенич, Валентин Иосифович — поэт и переводчик
 Благовещенский, Алексей Александрович — священнослужитель
 Корвин-Коссаковский, Ричард Никодимович — главный конструктор Остехбюро (Ленинград)
 Флоренский, Павел Александрович — священник, православный философ, богослов, физик, математик, инженер (возможно, расстрелян в Лодейнопольском лагере)
 Щуцкий, Юлиан Константинович — востоковед, синолог, поэт и переводчик
 Юркун, Юрий Иванович — русский писатель «Серебряного века»

Мемориалы и памятники 

На Левашовском мемориальном кладбище установлены белорусско-литовский, русский, польский, ингерманландский финский, итальянский, еврейский, немецкий, псковский, норвежский, вологодский (насельницам Горицкого монастыря), эстонский, ассирийский, украинский, латышский и литовский памятные знаки.

23 мая 1998 года на Левашовском кладбище Немецкое общество Санкт-Петербурга открыло памятный крест погибшим немцам России (автор проекта Витольд Муратов). Памятник создан при участии консула ФРГ в Санкт-Петербурге и Лютеранской церкви.

16 июня 2012 года на Левашовском мемориальном кладбище впервые была совершена божественная литургия под открытым небом в память о жертвах массовых расстрелов. Богослужение возглавил председатель епархиальной комиссии по канонизации, настоятель Князь-Владимирского собора Санкт-Петербурга протоиерей Владимир Сорокин.

Храм-памятник Всем святым, в земле Санкт-Петербургской просиявших был освящён 12 мая 2018 года Патриархом Кириллом.

В начале 2014 года «Левашовское мемориальное кладбище» вошло в Список Объектов духовного, культурно-исторического мирового наследия человечества SHA International Ratings Center.

Осенью 2014 года на Левашовской пустоши был установлен памятник двенадцати раввинам, расстрелянным в Ленинграде в 1937—1938 годах.

10 августа 2014 г. на Левашовском мемориальном кладбище состоялось открытие Креста-памятника участникам Первой мировой войны.

24 июля 2019 года на Левашовском мемориальном кладбище состоялось открытие памятника татарам — жертвам репрессий.

30 октября 2019 года, в День памяти политических репрессий, в Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище был открыт памятник репрессированным в 1930-е годы ленинградским буддистам.

Проезд 
Проезд от Финляндского вокзала электропоездом до станции Левашово, далее автобусом № 75, 84 до остановки «Левашовская пустошь». Возможен также проезд от метро «Проспект Просвещения» автобусом № 75.

См. также 

 Бутовский полигон
 Быковнянские могилы
 Демьянов Лаз
 Мемориальный комплекс «Катынь»
 Куропаты
 Липовчик (мемориал)
 Расстрельный полигон «Коммунарка»
 Селифонтово (мемориальное кладбище)
 Сандармох
 Красный бор (Карелия)

Примечания

Ссылки 
 Видеосюжет «Новой газеты в Санкт-Петербурге»
 Левашовское мемориальное кладбище. Страницы истории (текст А. Я. Разумова)
 Центр «Возвращенные имена» при РНБ. Книги памяти. Ленинградский мартиролог
 Беседа И. С. Вербловской с Валентином Тихоновичем Муравским: «Я искал могилу отца, а нашел 40 тысяч могил». История человека, который обнаружил Левашовский расстрельный могильник. Передача радиостанции «Град Петров»
 Крест-памятник расстрелянным ветеранам Первой мировой войны установлен в год 100-летия ее начала. «Вы воевали за Россию, вас убивали вместе с ней». 10 августа 2014 года
 Анатолий Разумов о расстрелянных в Ленинграде или под Ленинградом в 1937 году нескольких этапах из Соловецкого лагеря. Радио «Град Петров».
 Карта Памяти: Левашовская пустошь
 Фотоочерк В. Поморцева «Левашовская пустошь»

История Санкт-Петербурга
Кладбища Санкт-Петербурга
Массовые казни
Места казней в России
Репрессии в СССР
Памятники жертвам сталинских репрессий
кладбище
НКВД
1937 год в СССР
1938 год в СССР
Большой террор
Здания и сооружения Выборгского района (Санкт-Петербург)‎